Belören (Bayat), een dorp in het Turkse district Bayat
Belören (Boğazlıyan), een dorp in het Turkse district Boğazlıyan
Belören (Bucak), een dorp in het Turkse district Bucak
Belören (Gerze), een dorp in het Turkse district Gerze
Belören (Ilgaz), een dorp in het Turkse district Ilgaz
Belören (İnebolu), een dorp in het Turkse district İnebolu
Belören (Kadışehri), een dorp in het Turkse district Kadışehri
Belören (Kahta), een dorp in het Turkse district Kahta
Belören (Küre), een dorp in het Turkse district Küre
Belören (Oğuzeli), een dorp in het Turkse district Oğuzeli
Belören (Yüreğir), een dorp in het Turkse district Yüreğir